Bob Montgomery – giocatore di baseball statunitense
 Bob Montgomery – pugile statunitense
 Bob Montgomery – musicista statunitense